Годхра (, , ) — город в Индии. Является административным центром округа Панчмахал. Население — 121 852 чел. (по переписи 2001 года).

Название происходит от двух слов: «гоу» (корова) и «дхара» (земля, край). Таким образом, название города можно перевести как «коровий край» или «земля коров».

География 

Годхра расположена на востоке штата Гуджарат, что на западе Индии. Ближайшими крупными городами являются Ахмадабад, Вадодара и . Недалеко от города протекает одна из крупнейших рек штата — Махи.

Население 
Численность населения Годхры, согласно данным переписи 2001 года, составляла 121 852 человека. Из них: мужчин — 63 143 человека и женщин — 58 709 человек. Такое преобладание мужской доли населения над женской по численности свойственно в целом для Индии. Число грамотных составляло 88 424 человека.

Климат 
В местности, где расположена Годхра, можно чётко выделить два сезона: сухой и влажный (на последний приходятся практически все осадки в году).

Примечания

Ссылки 

Города Гуджарата